Лыщиково — название населённых пунктов в России:
 Лыщиково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Лыщиково — деревня в Рузском районе Московской области.